Одиннадцатый чемпионат РСФСР по хоккею с шайбой был разыгран с января по 16 февраля 1958 года.

Розыгрыш медалей 

С этого сезона вновь звание чемпиона получала лучшая российская команда класса «Б» чемпионата СССР.

Финальный турнир класса «Б»

Состав чемпионов 
Анатолий Богданов, Олег Котов;
Герман Арсенов, Виктор Сорокин, Геннадий Боровиков, Иван Гурлов, Виктор Мосягин, Игорь Прилуцкий;
Николай Буланов, Юрий Комаров, Юрий Плеханов, Лев Салаков, Евгений Субботин, Евгений Штурмин, Владислав Багаев, А.Богачёв.
Тренер: Евгений Дзеярский.

Чемпионат

Предварительный этап

1-я зона 
Матчи прошли с 21 по 29 января на стадионе «Красное знамя» в Костроме. Планировалось участие команды из Архангельской области, возможно играла команда Зеленодольска.

2-я зона 
Матчи прошли на стадионе «Труд» в Саратове. По итогам игр были определены лучшие игроки.
 Анатолий Семенов («Крылья Советов»)
 Вячеслав Поляйкин (СКВО)
 Владимир Куренной («Крылья Советов»)

3-я зона 
Матчи прошли с 20 по 27 января на стадионе «Спартак» в Курске.

4-я зона 
Матчи прошли в январе в Березниках.

5-я зона 
Матчи, изначально планировавшиеся в Каменск-Уральском, прошли с 20 по 31 января на стадионе «Труд» в Ульяновске. Команды из Тюмени снялась с соревнований.

6-я зона 
Матчи прошли с 21 по 30 января на стадионе «Динамо» в Омске.

7-я зона 
Матчи прошли с21 по 29 января на стадионе ЗабВО в Чите.

8-я зона

1-я подгруппа

2-я подгруппа

Финал зональных соревнований

Финал 
Матчи прошил с 8 по 16 февраля на стадионе «Труд» в Ульяновске.

Примечания

Ссылки 
 1957-58. РСФСР - Форум хоккейных статистиков им. Виктора Малеванного
 Отечественный хоккей. Первый и второй эшелоны. 1947/1948 - 1959/1960. Спартакиада народов СССР 1961/1962 - 1989/1990. Турнир на приз газеты «Советский спорт» 1957/1958 - 1988/1989. Справочник. Москва. 2010.

Хоккей с шайбой